Владимир Алексеевский:
 Алексеевский, Владимир Александрович (1884—1937) — комиссар 4-й армии, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Алексеевский, Владимир Петрович (1858—1916) — учёный-механик, директор Томского технологического института.